Комбре може да се односи на:

 Комбре (Аверон), насељено место у Француској, у департману Аверон
 Комбре (Калвадос), насељено место у Француској, у департману Калвадос
 Комбре (Лоаре), насељено место у Француској, у департману Лоаре
 Комбре (Мен и Лоара), насељено место у Француској, у департману Мен и Лоара